Всеукраинская перепись населения 2001 года стала первой и пока единственной (по состоянию на 2023 год) переписью населения независимой Украины, проведённая с 5 по 14 декабря 2001 года.

История 
В СССР последняя перепись населения проводилась в 1989 году в Украинской ССР было  человек. По нормам ООН, межпереписной интервал должен составлять 10 лет. Таким образом, Украина должна была провести перепись населения в 1999 году вместе с остальными странами СНГ, но в этот год перепись провели только Белоруссия, Азербайджан, Казахстан и Киргизия. Решение о проведении переписи населения было принято Кабинетом министров Украины 20 июля 1995 года согласно постановлению № 536 О проведении в 1999 году Всеукраинской переписи населения, но из-за недостатка финансирования 28 сентября 1998 года её проведение было перенесено на 2 года вперёд на основании постановления №1536 "О проведении в 2001 году Всеукраинской переписи населения".

Общие итоги 

По результатам Всеукраинской переписи 2001 года, население Украины составило 48,457 млн человек. Население учитывалось по состоянию на 0:00 киевского времени 5 декабря 2001 года.

Городское население — 32,574 млн (), сельское — 15,883 млн (). Более половины сельского населения проживает в сравнительно крупных сёлах (от 1000 до 5000 жителей).

Государственный язык — украинский. Его считают родным 67,5 % населения Украины, что на 2,8 % больше, чем по данным переписи 1989 года.
29,6 % населения родным языком назвали русский.

Мужское население в 2001 году составило 22,441 млн (46,3 %), женское — 26,016 млн (53,7 %). В браке состояло 23,7 млн мужчин и женщин.

Доля лиц моложе трудоспособного возраста составила 18,1 %, трудоспособного — 58,0 %, старше трудоспособного — 23,9 %

Численность населения, имеющего высшее и полное среднее образование, составила 28,9 млн человек.

Крупнейшие народы Украины:
украинцы (77,8 %), 
русские  (17,3 %),
белорусы (0,6 %),
молдаване (0,5 %),
крымские татары (0,5 %)
и другие.

Вопросы переписного листа 
 Ваши семейные отношения с лицом, записанным первым в домохозяйстве (член домохозяйства, записанный первым; муж, жена; дочь, сын; мать, отец; сестра, брат; невестка, зять; свекровь, свёкор, тёща, тесть; бабушка, дед; внучка, внук; другая степень родственности; не родственник)
 Ваш пол (мужской, женский)
 Временно (отсутствует, проживает)
 Ваша дата рождения (число, месяц, год, сколько лет исполнилось)
 Ваше место рождения (область, Крым, города Киев, Севастополь, другое государство)
 Ваше этническое происхождение (национальность, народность или этническая группа)
 Ваши языковые признаки (родной язык; если Ваш родной язык не украинский, укажите владеете ли свободно украинским языком; другой язык, которым Вы свободно владеете)
 Ваше гражданство (Украина, без гражданства, другое государство)
 Ваше семейное положение (для лиц в возрасте 15 лет и старше: никогда не был(а) в браке; нахожусь в зарегистрированном браке; нахожусь в незарегистрированном браке; вдовец, вдова; разведённый, разведённая; разошёлся, разошлась, № супруга в домохозяйстве)
 Ваше образование (для лиц в возрасте 6 лет и старше: полное высшее, высшее; базовое высшее; начальное высшее, средне-специальное; неоконченное высшее, для лиц, которые закончили обучение в 1996 году и раньше; полное общее среднее, среднее общее; базовое общее среднее, неполное среднее; начальное общее, начальное; не имею начального общего; неграмотный, неграмотная; учебное учреждение, которое закончил(а), сколько классов (курсов), в каком году)
 Вы закончили профессионально-техническое учебное учреждение (для лиц в возрасте 15 лет и старше: да, нет)
 Тип учебного заведения, в котором Вы обучаетесь (для лиц в возрасте 6 лет и старше: высшее, профессионально-техническое, общеобразовательное, другое учебное учреждение (курсы), не обучаюсь; для лиц в возрасте до 7 лет, которые не посещают школу, указать, посещают ли дошкольное учреждение: да, нет)
 Ваши источники средств существования (работа на предприятии, в организации, учреждении, крестьянском (фермерском) хозяйстве; работа у отдельных граждан; работа на собственном предприятии; работа в индивидуальном порядке; работа в собственном крестьянском (фермерском) хозяйстве; работа в семейном предприятии без оплаты труда; работа в личном подсобном хозяйстве; прибыль от собственности; пенсия; стипендия; помощь (кроме помощи по безработице); помощь по безработице; другой вид государственного обеспечения; на иждивении других лиц; другой источник; номер основного источника средств существования)
 Полное название учреждения, организации, предприятия, собственного дела, где Вы заняты основной работой, вид деятельности
 ваше занятие на основной работе (название профессии, должности или работы, выполняемой Вами)
 Местонахождение Вашей работы (на территории проживания, на другой территории: область, Крым, города Киев, Севастополь)
 Ваше положение в занятии (кем вы работаете: работаю по найму; член коллективного предприятия, кооператива; работодатель; самозанятый, самозанятая; бесплатно работающий член семьи)
 В этом населённом пункте Вы проживаете постоянно с рождения (да, нет; если «нет», укажите год, с которого живёте постоянно; время переезда совпадает с периодом от 5.12.2000 по 5.12.2001; место предыдущего проживания: область, Крым, города Киев, Севастополь; тип населённого пункта, из которого Вы прибыли: городской, сельский; являетесь ли Вы: беженцем, депортированным)
 Вы рожали детей (для женщин в возрасте 15 лет и старше: да, нет; если «да», укажите: сколько детей родили, сколько из них живы)

Национальный состав 

Численность населения согласно переписям населения на территории УССР и Украины. В 1926 и 1939 годах в состав УССР не входили Крым, Волынская область, Ровенская область, Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Львовская область, Тернопольская область, Черновицкая область, Аккерманский и Измаильский уезд Бессарабии (будущая Измаильская область — южная часть современной Одесской области).

Языковый состав 
По данным переписи 2001 года, 67,5 % всего населения Украины назвали родным украинский язык (в 1979 — 88,5 %).
На украинском языке не говорят десятки тысяч русских, большинство поляков, значительная часть чехов, словаков, молдаван, румын и других народов.

Языковый состав в 2001 году

Гражданство 
Постоянное население Украины на момент переписи состояло из 47,95 млн граждан Украины, 168 тысяч граждан других государств (в том числе 151 тысячи граждан стран СНГ), 83 тысяч лиц без гражданства и 40 тысяч человек, чьё гражданство в материалах переписи не было указано вовсе. Доля граждан других государств была максимальной в г. Севастополе (3,4 %), АР Крым (0,8 %), в Одесской (0,7 %) и Луганской областях (0,3 %). При этом в АР Крым и в Одесской области была зафиксирована наибольшая доля лиц не имевших гражданства (по 0,5 %).

Формы переписных листов

См. также 
 Всеукраинская перепись населения (2020)
 День работников статистики Украины — отмечается 5 декабря, в день начала переписи 2001 года.
 Перепись населения в Крымском федеральном округе (2014)

Примечания

Ссылки 
 

Переписи населения Украины
Переписи населения в 2001 году
События 2001 года на Украине
Декабрь 2001 года